Ivar Mobekk (ur. 15 września 1959) – norweski skoczek narciarski.

Kariera 
W pierwszych zawodach Pucharu Świata w Zakopanem (1980 – był to jego debiut w konkursie tej rangi) zajął drugie miejsce (za Stanisławem Bobakiem), a dzień później był trzeci (skakał najdalej, ale z powodu niskich not za styl przegrał z Piotrem Fijasem i Stanisławem Bobakiem). W sezonie 1980/1981 zajął dwa drugie miejsca (Thunder Bay i Saint-Nizier), a w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 1980/1981 był dziewiąty (zgromadził 91 punktów). Kolejny sezon był najsłabszy w karierze Mobekka. Zdobył tylko 1 punkt i nie zakwalifikował się do reprezentacji na mistrzostwa świata. Na igrzyskach w Lake Placid był 24. i 27., startował również w mistrzostwach świata w lotach w 1981. Ostatni raz pojawił się w Vikersund w 1983, zajmując 11 lokatę.

Igrzyska Olimpijskie 
 Lake Placid, 1980, skocznia duża – 27. miejsce
 Lake Placid, 1980, skocznia średnia – 24. miejsce

Miejsca na podium w konkursach Pucharu Świata 
 Zakopane (Średnia Krokiew), 26 stycznia 1980 – 2. miejsce
 Zakopane (Wielka Krokiew), 27 stycznia 1980 – 3. miejsce
 Thunder Bay (Big Thunder K120), 21 lutego 1981 – 2. miejsce
 Saint-Nizier (Dauphine), 28 lutego 1981 – 2. miejsce

Miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
 1979/1980 – 29. miejsce
 1980/1981 – 9. miejsce 
 1981/1982 – 48. miejsce
 1982/1983 – 30. miejsce

Mistrzostwa Norwegii 
 1981 – 1. miejsce

Linki zewnętrzne 
Uczestnicy igrzysk w Lake Placid: Ivar Mobekk

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1959